Цисельський Валентин Володимирович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цисельський Михайло Петрович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Цісельський Ігор Петрович — радянський футболіст, захисник.
 Цісельська (Скрипка) Людмила Іванівна — українська актриса і режисер.
Прізвища